Stull ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Stull, Pfarrer, Landtagsabgeordneter, Schriftführer der Schlesischen Zentrumspartei
 Howard William Stull (1876–1949), US-amerikanischer Politiker
 Karl Stull, österreichischer Bezirkshauptmann und deutscher Landrat
 Norbert Stull (* 1942), luxemburgischer Schachspieler
 Olive Griffith Stull (1905–1969), US-amerikanische Herpetologin